Wealth – film del 1921 diretto da William D. Taylor
Wealth – documentario del 2008 diretto da Amelia Bryne e Phoebe Sullivan
Wealth – cortometraggio del 2010 diretto da Darius West